

Cinema 
Parlami d'amore (Parlez-moi d'amour) – film del 2002 diretto da Sophie Marceau
Parlami d'amore  – film del 2008 diretto da Silvio Muccino

Letteratura
Parlami d'amore  – romanzo del 2006 di Silvio Muccino e Carla Vangelista

Musica
Parlami d'amore/Torna e ritorno  – singolo di Gianni Morandi del 1969
Parlami d'amore  – 33 giri di Mal del 1975
Parlami d'amore  – singolo di Giorgia del 1999
Parlami d'amore  – singolo dei Negramaro del 2007, dall'album La finestra
 Parlami d'amore  – album di Marco Armani del 2007